Der Cook Islands Round Cup 2017 war die 47. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 25. August 2017 und endete am 25. November 2017.

Titelverteidiger war der Puaikura FC , der in diesem Jahr den dritten Platz belegen konnte. Neuer Meister wurde der Tupapa FC.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückrunde gegen jedes andere Team und hatte einmal pro Runde spielfrei. Insgesamt wurden somit 14 Spieltage ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2017
Fußballsaison 2017